Iberoamerički šahovski savez (špa. Federación Iberoamericana de Ajedrez)
 Međunarodni festival stripa u Amadori (port. Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora )